Jarki (Polen), een gehucht in het Poolse district Koejavië-Pommeren
Małe Jarki een gehucht vlak bij Jarki (Polen), in een naburige gemeente
Jarki (Varaždin), een plaats in het Kroatische district Varaždin
Jarki Horvatićevi, een gehucht vlak bij Jarki (Varaždin)